Jared Nelson Cowen, född 25 januari 1991 i Saskatoon, Saskatchewan, är en kanadensisk professionell ishockeyspelare som spelar för Toronto Maple Leafs i National Hockey League (NHL). Han har tidigare spelat på NHL-nivå för Ottawa Senators och på lägre nivåer för Binghamton Senators i American Hockey League (AHL) och Spokane Chiefs i Western Hockey League (WHL).

Den storväxte Cowen valdes först i WHL:s Bantam Draft 2006 av Spokane Chiefs. 2009 valdes han som 9:e spelare totalt av Ottawa Senators i NHL-draften. Cowen var med och tog JVM-silver med Kanada 2011.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Jared Cowen - nhl.com

Kanadensiska ishockeyspelare
Spelare i Ottawa Senators
Spelare i Toronto Maple Leafs
Spelare i Binghamton Senators
Spelare i Spokane Chiefs
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Saskatoon
Levande personer
Födda 1991
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2009
Spelare valda av Ottawa Senators i NHL Entry Draft